IEC est un sigle qui peut signifier :
 ingénieur d'exploitation client ;
 inhibiteur de l'enzyme de conversion ;
 Institut d'Estudis Catalans (), institut d’étude de la culture et de la langue catalane basé à Barcelone ;
 instruction élémentaire à la conduite ;
 International Electrotechnical Commission (en français, Commission électrotechnique internationale), une organisation internationale de normalisation ;
 International Escape Code, un code tapé au clavier depuis un pays pour appeler l’étranger (00 en France et dans beaucoup de pays, 011 aux États-Unis et 001 au Japon) ;
 Israel Electric Corporation, une entreprise nationale d’électricité ;
 Institut Émilie-du-Châtelet.